Sabine Laruelle, femme politique belge wallonne;
François Laruelle, philosophe français. 
Marlène Laruelle, historienne française.